Колмеал () — португальська власна назва.

Топоніми

Колмеал-да-Торре — парафія.